Chiloconger är ett släkte av fiskar. Chiloconger ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsålar
Chiloconger